Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2009/2010.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 16 февраля 2010 года, а закончились 28 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 22 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Победителем стал миланский Интер.

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 18 декабря 2009 года. Первые матчи прошли 16—17 и 23—24 февраля, ответные — 9—10 и 16—17 марта 2010 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 19 марта 2010 года. Первые матчи прошли 30—31 марта, ответные — 6—7 апреля 2010 года.

|}

Полуфинал 
Первые матчи прошли 20—21 апреля, ответные — 27—28 апреля 2010 года.

|}

Финал

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2009/2010